Küssner ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Georg Küssner (1900–1984), deutscher Physiker
 Herbert Küssner (* 1899; † unbekannt), deutscher Jurist und Polizeibeamter